Пундуга:

 Пундуга — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 Пундуга — река в России, приток Сити.